Долбня — украинская, белорусская, русская фамилия.

Известные носители
 Долбня, Иван Петрович (1853—1912) — русский математик.
 Долбня, Мария Моисеевна (род. 1926) — девичья фамилия Героя Социалистического Труда Семёновой Марии Моиссевны.
 Долбня, Матрёна Борисовна (1900—1986) — Герой Социалистического Труда.

См. также